Кампо Боркез има више значења:

 Кампо Боркез (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Боркез (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику